Крутец:

Топоним 
 Крутец — деревня в Александровском районе Владимирской области.
 Крутец — деревня в Киржачском районе Владимирской области.
 Крутец — деревня в Бабушкинском районе Вологодской области.
 Крутец — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Крутец — деревня в Устюженском районе Вологодской области.
 Крутец — деревня в Харовском районе Вологодской области.
 Крутец — деревня в Череповецком районе Вологодской области, Воскресенское сельское поселение.
 Крутец — деревня в Череповецком районе Вологодской области, Нелазское сельское поселение.
 Крутец — хутор в Каменском районе Воронежской области.
 Крутец — деревня в Оричевском районе Кировской области.
 Крутец — деревня в Кологривском районе Костромской области.
 Крутец — деревня в Островском районе Костромской области.
 Крутец — деревня в Хлевенском районе Липецкой области.
 Крутец — посёлок в Зубово-Полянском районе Мордовии.
 Крутец — деревня в Кантауровском сельсовете городского округа Бор Нижегородской области.
 Крутец — деревня в Линдовском сельсовете городского округа Бор Нижегородской области.
 Крутец — село в Бутурлинском районе Нижегородской области.
 Крутец — посёлок в Вознесенском районе Нижегородской области.
 Крутец — деревня в Кстовском районе Нижегородской области.
 Крутец — деревня в городском округе Семёновский Нижегородской области.
 Крутец — деревня в Шатковском районе Нижегородской области.
 Крутец — деревня в Волотовском районе Новгородской области.
 Крутец — деревня в Мошенском районе Новгородской области.
 Крутец — деревня в Окуловском районе Новгородской области.
 Крутец — деревня в Пестовском районе Новгородской области.
 Крутец — село в Земетчинском районе Пензенской области.
 Крутец — село в Колышлейском районе Пензенской области.
 Крутец — деревня в Пензенском районе Пензенской области.
 Крутец — деревня Вишнёвского сельсовета Тамалинского района Пензенской области.
 Крутец — деревня в Дедовичском районе Псковской области, Дубишенская волость.
 Крутец — деревня в Дедовичском районе Псковской области, Вязьевская волость.
 Крутец — деревня в Дедовичском районе Псковской области, Шелонская волость.
 Крутец — деревня в Дновском районе Псковской области.
 Крутец — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Крутец — деревня в Кадомском районе Рязанской области.
 Крутец — село в Аркадакском районе Саратовской области.
 Крутец — посёлок в Калининском районе Саратовской области.
 Крутец — деревня в Петровском районе Саратовской области.
 Крутец — село в Ртищевском районе Саратовской области.
 Крутец — деревня в Саратовском районе Саратовской области.
 Крутец — деревня в Рославльском районе Смоленской области.
 Крутец — деревня в Бежецком районе Тверской области.
 Крутец — деревня в Бологовском районе Тверской области.
 Крутец — деревня в Вышневолоцком городском округе Тверской области.
 Крутец — деревня в Конаковском районе Тверской области.
 Крутец — деревня в Молоковском районе Тверской области.
 Крутец — деревня в Осташковском районе Тверской области.
 Крутец — деревня в Рамешковском районе Тверской области.
 Крутец — посёлок в Николаевском районе Ульяновской области.
 Крутец — деревня в Брейтовском районе Ярославской области.
 Крутец — деревня в Мышкинском районе Ярославской области.
 Крутец — в Пошехонском районе Ярославской области.
 Крутец — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.

Гидроним 
 Крутец (приток Подоксы) — река в Ивановской и Владимирской областях.
 Крутец (приток Сестры) — река в Московской и Тверской областях.
 Крутец (приток Сармы) — река в Нижегородской области.
 Крутец (приток Хопра) — река в Пензенской области.
 Крутец (приток Шелони) — река в Новгородской области.
 Крутец (приток Липни) — река в Псковской области.
 Крутец (приток Свияги) — овраг и водоток в Ульяновской области.
 Крутец (приток Щелкана) — река в Саратовской области.

См. также 

 Крутец-Холохоленский